Jacque est une commune française des Hautes-Pyrénées ;
 jacque, ou jaque (masculin ou féminin), désigne un pourpoint à manches et rembourré, en usage à la fin du Moyen Âge ;
 le ou la jacque est le fruit du jacquier.

Patronyme 
Charles Jacque, (1813-1894), peintre ;
Olivier Jacque, (1973-), sportif ;
Édouard Jacque, (1963-), député.

Voir aussi